Королевская часовня:

 Королевская часовня — унитарианская церковь в центральной части Бостона, построенная в 1749—1754 годах.
 Королевская часовня — часовня Церкви Ирландии в Дублинском замке.
 Королевская часовня — усыпальница католических королей примыкающая к Гранадскому собору.

См. также 
 Королевский дворец